Durchführungsverordnung steht für:

 eine Rechtsverordnung, die die konkrete Anwendung eines Gesetzes oder einer anderen Rechtsverordnung regelt, siehe Durchführungsbestimmung
 einen Typ von Rechtsakt in der EU, siehe Verordnung (EU)